Dirk Kuijt, Nederlands voetballer
 Gerrit Kuijt, Nederlands zendingspredikant
 Jan Kuijt, Nederlands architect
 Machiel Kuijt, Nederlands smokkelaar